Düwel ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk R. Düwel (* 1941), deutscher Fernsehmanager und Fernsehproduzent
 Franca Düwel (* 1967), deutsche Autorin
 Frank Düwel (* 1963), deutscher Regisseur, Autor, Festivalleiter, Theaterproduzent und Dozent
 Jörn Düwel (* 1965), deutscher Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker, Professor an der HCU Hamburg 
 Karin Düwel (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Klaus Düwel (1935–2020), deutscher Philologe
 Norbert Düwel (* 1968), deutscher Autor, Fußballspieler und -trainer
 Peter Düwel (1932–1999), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Wolf Düwel (1923–1993), deutscher Slawist

Siehe auch:
 Düvel
 Düwell